El torneig de Belgrad 2010, oficialment conegut com a Serbia Open 2010, és una competició tennística que es juga en terra batuda i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició d'aquest torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 de maig de 2010 al SRPC Milan Gale Muškatirović de Belgrad, Sèrbia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010